Offside, spalony – przewinienie w futbolu amerykańskim powstające w sytuacji, gdy jakakolwiek część ciała zawodnika drużyny broniącej przekracza linię wznowienia gry w czasie snapu.

Przewinienia w futbolu amerykańskim